Gabaldon (Nueva Ecija), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Ecija
Gabaldón, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
Solera de Gabaldón, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
Los Trujillos-Gabaldon, een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Diana Gabaldon, een Amerikaanse schrijfster
Isauro Gabaldon, een Filipijns politicus